Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2013—2014 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Тель-Авів).

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Кір'ят-Шмона) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Ізраїлю 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 
  

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2013—2014
Ізраїль
Ізраїль